Alampla är ett släkte av fjärilar. Alampla ingår i familjen Immidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Alampla